La Volkswagen Golf est une automobile compacte produite par Volkswagen depuis 1974. Il existe actuellement 8 générations.

 Volkswagen Golf I (1974-2009).
 Volkswagen Golf II (1983-1992).
 Volkswagen Golf III (1991-2002)
 Volkswagen Golf IV (1997-2004)
 Volkswagen Golf V (2004-2008)
 Volkswagen Golf VI (2008-2012)
 Volkswagen Golf VII (2012-2019)
 Volkswagen Golf VIII (2020-)

Golf
Homonymie d'automobile